Ајона има више значења:
 Ајона (Флорида)
 Ајона (Ајдахо)
 Ајона (Минесота)